White Oak ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 White Oak (Alabama)
 White Oak (Arkansas)
 White Oak (Georgia)
 White Oak (Illinois)
 White Oak (Iowa)
 White Oak (Kentucky)
 White Oak (Maryland)
 White Oak (Missouri)
 White Oak (North Carolina)
 White Oak (Ohio)
 White Oak (Oklahoma)
 White Oak (Pennsylvania)
 White Oak (South Carolina)
 White Oak (Tennessee)
 White Oak (Texas)
 White Oak (Virginia)
 White Oak (West Virginia)
 White Oak (Wisconsin)
 White Oak Bluff, Arkansas
 White Oak Corner, Maine
 White Oak Farms,  Delaware
 White Oak Flat, Tennessee
 White Oak Junction (Kentucky)
 White Oak Junction (West Virginia)
 White Oak Manor, Maryland
 White Oak Meadows, Ohio
 White Oak Ridge, New Jersey
 White Oak Springs, West Virginia
 White Oak Swamp, Virginia
 White Oak Valley, Ohio

Siehe auch:
 White Oak Township
 Whiteoak